Zecca bezeichnet:
 Münze von Messina, eine ehemalige Münzprägeanstalt in Messina, Italien
 Zecca (Venedig), Münzprägeanstalt in Venedig
 Zecchine, eine venezianische Goldmünze
 Zecca, das italienische Wort für eine Münzprägeanstalt

Zecca ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Zecca (1949–2022), argentinischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Tucumán
 Ferdinand Zecca (1864–1947), französischer Filmregisseur

Zecca ist der Name folgender Orte in Italien:
 Zecca, eine Fraktion (Ortsteil) in Massa, Toskana